Серебряный мяч () — футбольная награда, присуждаемая с 1970 года журналом Placar лучшим 11-ти игрокам на своих позициях в чемпионате Бразилии. Награда была организована журналистами Мишелем Лоуренсом и Маноэлом Моттой.

Обладателем приза может стать любой игрок, проведший более 16-ти матчей в чемпионате Бразилии, абсолютно лучший игрок получает Золотой мяч, так же он и ещё 10 игроков, набравших наибольшее число голосов по опросу журналистов, награждаются «Серебряным мячом». Наибольшее число наград имеет Рожерио Сени, получавший приз 6 раз, и Ренато Гаушо с 5-ю наградами. Единственным игроком, получившим приз без голосования стал Пеле, выступавший в то время, когда чемпионаты Бразилии ещё не проводились, но в 1973 году было принято решение дать ему специальный «Серебряный мяч» вне конкурса за 1000 забитых голов.

В 2007 году журнал утвердил ещё один приз «Серебряный мяч Торсиды», его получает игрок, выбранный читателями Плакара. После каждого тура первенства Бразилии, журнал предлагает трёх, на его взгляд, лучших игроков тура, и среди них и выбирается лучший футболист. По итогам всех туров, игрок, набравший наибольшее число голосов, получает «Серебряный мяч» от болельщиков.

Лауреаты

Ссылки 
 Обладатели трофея на rsssfbrasil.com
 Сайт журнала Плакар

Футбол в Бразилии
Футбольные награды в Бразилии